

Жінки 
 Мілявська Лоліта Марківна (* 1963) — українська та російська співачка, акторка, телеведуча та режисер. Фігуратка центру «Миротворець»; перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Чоловіки 
 Мілявський Леонід Ізраїлович (* 1951) — заслужений журналіст України. Член Української Гельсінської Спілки.
 Мілявський Олександр Юхимович (1904 — ? після 1948) — директор радгоспу, Герой Соціалістичної Праці.